USS Yorktown — кораблі ВМС США.

 USS Yorktown (1839) — 16-гарматний шлюп. Спущений на воду у 1840 році, затонув у 1850 році внаслідок зіткнення з рифом поблизу Островів Зеленого Мису.
 USS Yorktown (PG-1) — канонерський човен. Спущений на воду в 1889 році, знятий зі служби у 1921 році.
 Авіаносці типу «Йорктаун» () — серія ударних авіаносців США 1930-х років. 
 «Йорктаун» () — американський авіаносець, перший корабель однойменної серії. Загинув у битві за Мідвей 7 червня 1942 року.
 «Йорктаун» ( — важкий ударний авіаносець США періоду Другої світової війни типу «Ессекс». Корабель-музей з 1975 року.
 «Йорктаун» ( — ракетний крейсер типу «Тікондерога». Спущений на воду у 1984 році, знятий зі служби у 2004 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни